Шошин — русская фамилия.

Известные носители 
 Шошин, Алексей Алексеевич — советский военный учёный-медик
 Шошин, Александр Иванович (1878—1906) — русский шашист, шашечный и шахматный композитор и литератор, брат В. И. Шошина.
 Шошин, Алексей Петрович (1861—1924) — русский и советский военный инженер, профессор, генерал-майор.
 Шошин, Владимир Никифорович (1911—1989) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Шошин, Владислав Андреевич (1930—2008) — советский и русский поэт, литературовед, доктор филологических наук.
 Шошин, Михаил Дмитриевич (1902—1975) — русский советский писатель.
 Шошин, Яков Герасимович (1744—1798) — генерал-майор, участник русско-турецких войн.